Polity IV (также Polity IV Project) — один из наиболее известных и распространенных подходов к измерению уровня демократии. Более широко Polity — проект по созданию политологической базы данных, объединяющей несколько индексов (показателей), широко использующихся в политической науке. База постоянно обновляется, наиболее актуальной версией является четвёртая (IV), вышедшая в 2010 году и охватывающая временной промежуток c 1800 по 2015. Под названием Polity IV также известен основной индекс в базе данных, характеризующий политический режим в данной политии.

История 
Проект Polity и первый рейтинг Polity I были начаты в 1960-х профессором Тедом Гарром, специалистом по социальным конфликтам и политической нестабильности. Теоретические основания для агрегирования базы данных были сформулированы Тедом Гарром и Гарри Эккстейном в совместной монографии «Patterns of Authority: A Structural Basis for Political Inquiry» (1975). В 2000-е проект возглавил ученик и последователь Гарра, профессор Монти Маршалл.

Каждая новая версия (Polity I, II и III) обновляла рассматриваемый временной промежуток, а также корректирует набор переменных и методологию оценки. Нынешняя версия — Polity IV — данные вплоть до конца 2000-х.

Polity является проектом Центра систематического мира ( ) и спонсируется .

Компоненты индекса 

Наиболее известным и применяемым в количественных и сравнительных политологических работах индексом из базы данных является индекс политического режима (иногда понимаемый как индекс демократии). Он характеризует направления режимных трансформаций в конкретной политии и использует оригинальную типологию и концептуализацию политических режимов.

Polity IV использует институциональное определение режимов, то есть режим характеризуется набором тех или иных институтов, находящихся в определённом состоянии. Режим по Polity IV определяется через следующие концепты:
 Конкурентность и открытость институтов ротации.
 Наличие институциональных сдержек исполнительной власти.
 Наличие институциональных каналов свободного и равного политического участия населения.

Композитные индексы демократии (переменная ) и автократии (переменная ) основаны на одних и тех же критериях, но разных институтах, наличие или отсутствие которых характеризует рассматриваемую политию по данному критерию. Таким образом индексы политических режимов используют порядковую шкалу. Например, индекс автократии фиксирует наличие институциональных ограничений соревновательного политического участия, тогда как индекс демократии фиксирует присутствие в политической системе институтов, разрешающих и гарантирующих соревновательное участие. Строго говоря, положительные значения обоих индексов по одному и тому же критерию не являются несовместимыми.

Классификация политических режимов 
Переменная , характеризующая режим политии в целом, с точки зрения наличия тех или иных институтов как демократии, так и автократии, обладает крайне широким распространением в современных количественных политологических исследованиях.  рассчитывается посредством простого сложения институциональных индексов демократии () и (со знаком минус) автократии ().

Отдельно фиксируются три состояния политии, в которых невозможно установить тот или иной политический режим:
 Внешняя интервенция () (код −66).
 Периоды междуцарствия или «анархии» () (код −77).
 Периоды сильных режимных трансформаций, политических транзитов или переворотов () (код −88).

Скорректированная на периоды режимных трансформаций (код −88), когда значение показателя «достраивается» посредством линейной интерполяции, переменная  наиболее корректно отражает высказанную в () идею о том, что политический режим должен измеряться скорее как континуум, чем два абсолютных полюса на дихотомической шкале.

Также стоят выделять несостоявшиеся государства. Согласно данным Polity IV в 2013 году в мире таких было 5: Ливия, Афганистан, Босния и Герцеговина, Южный Судан и Центральноафриканская республика.

На 2013 год 57 % государств мира представляли собой различные градации демократии. Ср. с 1875, когда под эту категории подпадало лишь 8 наций: Бельгия, Коста Рика, Франция, Греция, Колумбия, Новая Зеландия, Швейцария и США.

Режимные трансформации 
Другой блок показателей в Polity IV связан с режимными трансформациями и траекториями режимных изменений. Базовое правило базы данных: режим считается продолжающимся, пока изменятся в любую сторону на значение, не превышающее 3. Таким образом «режимным транзитом» называется изменения режима в любую (но одну) сторону на 3 и более пунктов в течение 3-х последовательных лет. Например, либерализация китайской экономики и политики после смерти Мао в конце 1970-х не считается режимным транзитом (показатель  сменился с −8 до −7), а  в 2011—2015 годах — является ( сменился с −6 до −3 за 3 года).

В Polity IV режимные трансформации классифицируются следующим образом:
 Существенный демократический транзит — при . Для автократий означает гарантированный переход в категорию анократия, для анократий — почти всегда в категорию демократия.
 Малый демократический транзит — при .
 Незначительное режимное изменение — при .
 Обратное режимное изменение — при  или при переходе политии в состояние междувластия или революционной смены власти.
 Провал государства вследствие территориальной дезинтеграции или утраты власти центральным правительством.

Актуальный рейтинг 
Последняя версия базы Polity IV вышла в 2015 году. Представленные ниже значения ранжированы по значению переменной  на 2015 год.

Критика 
Определение режимов и их квантификация в проекте Polity IV активно критиковались в академической литературе и сравнивалась с прочими индексами демократии (Freedom House, Economist).

Отмечалось, что проект Polity — одна из первых попыток построения индекса демократии, который бы распространялся не только на современность, но и захватывал XIX век.

Подход к определению демократии 
Частично критика индекса связана с противоречиями концептуализации демократии в духе минималистского (учитывающего немногие, но наиболее важные атрибуты) или максималистского (учитывающего все свойственные атрибуты) подходов. Так, выражались опасения, что использование композитных индексов (вроде Polity), несмотря на большое число учтённых особенностей исследуемой политической системы, не позволяет сфокусироваться на самых принципиальных и определяющих из них.

Критике подвергалась концентрация Polity на институциональных чертах политических режимов без оглядки на уровень защиты прав человека или равенство доступа к политической жизни. Так, спорной является кодирование Соединённых Штатов Америки как демократии с 1810-х годов, несмотря на отсутствие всеобщего избирательного права, наличие рабства и поражение в избирательных правах афроамериканского населения в течение десятилетий после запрета последнего.

Роль отдельных компонентов 
Критики указывали на непропорциональный акцент, который Polity IV делает на характеристиках политической конкуренции в сравнении с политическим участием, хотя оба этих элемента, как правило, считаются принципиально важными для концептуализации политического режима (см. полиархия). Отчасти это объясняется хронологическим охватом с 1800 года, тогда как демократическое участие даже в нынешних западных странах наблюдается лишь с конца XIX — начала XX веков, что ограничивает возможности сравнения. Кроме того, этот и другие индексы политических режимов учитывают институциональные сдержки, но не учитывают способность лидеров навязывать ту или иную повестку. Также отмечалась логическая несостоятельность иерархической организации компонентов (например, при отнесении переменных  и  к различным концептам).

В () посредством применения дерева решений (метода машинного обучения) были выявлены компоненты индекса, которые являются наиболее важными с точки зрения получающихся конечных значений. Авторы установили, что индекс автократии формируется в основном за счёт </small> (ротация исполнительной власти), тогда как в индексе демократии и общем индексе </small> наибольшую роль играет компонента </small> (ограничения исполнительной власти). Последующая переоценка результатов с использованием случайного леса частично подтвердила эти результаты. Однако было установлено, что основным источником вариации в значения индекса демократии является всё же компонента </small> (соревновательность политического участия).

Валидность индекса 
Другой блок проблем (свойственный всем индексам демократии): открытость эмпирических данных, на основе которых эксперты принимали решения о выполнении описанных критериев. Polity IV не избегает этих проблем, однако есть и положительные аспекты: кодирование переменных несколькими экспертами и публикация дезагрегированных компонентов индекса и правил кодирования.

В сравнительных эмпирических тестах дихотомических и градиентных индексов демократии оценивалась структурная валидность таких индексов как способность, используя эти индексы, предсказывать феномены, как правило эмпирически связанные с демократией. Исследование 2000 года показало, что гипотеза демократического мира лучше объяснялась при использовании градиентного подхода Теда Гарра, то есть индекса Polity, нежели ряда дихотомических рейтингов.

Примечания

Литература

Ссылки 
  — Официальная страница базы данных.
 INSCR Data Page — Страница с базой Polity IV, доступной для скачивания.

Политические индексы
Демократия
Сравнительные списки стран